Die Orchestra (Aussprache []) ( für Tanzplatz) war ursprünglich eine um den Altar des griechischen Gottes Dionysos angelegte Fläche für kultische Tänze und Gesänge. Im klassischen griechischen Theater wurde die Orchestra dann bestimmendes architektonisches Element der Arenabühne und die Spielfläche für Chor und Schauspieler. Seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. verlor sie ihre zentrale Funktion. Raum auch für andere Unternehmungen scheint sie schon früher geboten zu haben.

Einzelnachweise

Siehe auch 
Orchester
Skené

Weblinks 

Bühnenform
Geschichte des Orchesters